Krull est un patronyme allemand, notamment porté par :
 Cecilia Krull (1986-), chanteuse espagnole.
 Germaine Krull (1897-1985), photographe allemande. 
 Wolfgang Krull (1899-1971), mathématicien allemand. 
 On lui doit, en 1929, la démonstration du théorème de Krull. 
 Voir aussi les articles : Dimension de Krull et Théorème des idéaux principaux de Krull.

Littérature  

 Les Confessions du chevalier d'industrie Félix Krull (titre original, en allemand : Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull), roman de l'écrivain allemand Thomas Mann, composé de 1909 à 1911 et du  au . 
 Chez Krull, roman policier de Georges Simenon, paru en 1939.

Cinéma  

 Les Confessions de Félix Krull, (titre original, en allemand : Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull), film allemand réalisé par Kurt Hoffmann, sorti en 1957, adaptation du roman de Thomas Mann Les Confessions du chevalier d'industrie Félix Krull. 
 Krull (1983), film américano-britannique d’heroic fantasy réalisé par Peter Yates

Musique  

 Krull, groupe espagnol de rock.
Homonymie de patronyme